Michaela Biet (* 1957 in Augsburg) ist eine deutsche Bildhauerin.

Von 1980 bis 1985 studierte sie Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg bei Wilhelm Uhlig.
Sie ist Mitglied der Künstlergruppe Der Kreis und lebt in Nürnberg.

Werk 
Im Zentrum des künstlerischen Schaffens steht bei Michaela Biet die Bearbeitung von Steinen. Sie öffnet die Steine oder Findlinge durch Bohren und Spalten und will so den inneren Kern des Objektes zeigen. Diese Kunst der „Geöffneten Formen“ wird von zahlreichen Skulpturen, die von Biet geschaffen wurden, im öffentlichen Raum verkörpert.

Auszeichnungen 
 1988 Traunreuter Kunstpreis für Skulptur
 1996 Förderpreis des Bezirks Mittelfranken
 1999 Preis der Woche für das Leben, Erzbistum Bamberg
 2002 Förderpreis der Sparkasse Bayreuth
 2003 + 2005, Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten

Ausstellungen (Auswahl) 
 1990 Kunsthaus Nürnberg
 1990 Skulpturenweg Wasserburg
 1992 Galerie im Brechthaus, Augsburg
 1993 Internationales Bildhauersymposium, Vellmar
 1994 Kunst-Raum-Franken. Kunsthalle Nürnberg
 1994 Kunstverein Erlangen
 1999 Städtisches Museum Zirndorf
 2001 Centro culturale d’arte, Palermo
 2002 Wunschbilder, Museen der Stadt Nürnberg
 2003 Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf
 2003 Paarlauf, Kunsthaus Nürnberg/Hamburg
 2005 Skulptur aktuell, Haus der Kunst, München
 2006 Ganserhaus Wasserburg
 2007 Wachstum, Kulturring C der Stadt Fürth
 2008 Kunstraum Bayern, Aichach
 2009 Kunsthaus Nürnberg

Weblinks 
 Website von Michaela Biet

Bildhauer (Nürnberg)
Deutscher
Geboren 1957
Frau